Die Bezeichnung Determinans wird verwendet:
 in der Wortbildungstheorie als Determinans (Wortbildung)
 als Wortart, auch Determinativum oder Determinativ (Wortart)

Siehe auch:
 Determinante (Begriffsklärung)